Хованки () — популярна романтично-фентезійна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «IKE Reibun». Збірник складається з кількох оповідань (9 розповідей).

Сюжет

1 розповідь «Хованки» 
«Як ти посмів доторкнутися до моєї сестри!» — Це кричить Такеру на високого брюнета, який стоїть під руку з його сестрою. Просто у Такеру комплекс молодшої сестри. «Бидищ! Топ-топ-топ» — це сестра вдарила Такеру по обличчю і пішла. «Бидищ!» — А це вже сам Такеру врізав брюнета. «Вибачте. Пропустіть…» — це поспішають поліцейські до місця починається бійки. Гра почалася, пора ховатися. Тепер у них є час, поки їх не знайшли. Вони витратять його не дарма, хоча Такеру спочатку трохи пручається.

2 розповідь «Паралельний Удар!!» 
Зростаючий боксер Дзін має спонсора, директора успішної корпорації, досить перевернути Дзіна з ніг на голову і гроші посипляться з його кишень, та чи потрібно йому, щось ще, більше? Спочатку Дзін не розумів жестів уваги і коштовних подарунів, вечері у дороґих ресторанах, які дарував йому спонсор. Але зґодом, він усе зрозумів… Кохання пропонував йому Цукамото-сан, окрім грошей. Дзін спочатку гнівається і пручається, але зґодом, Цукамото досяґає своєї мети, вигравши парі — бій. Цукамото-сан був раніше чемпіоном в боксі, тоум легко виграв бій у Дзіна, і тепер Дзіну — доведеться виконувати усі забаґанки спонсора, поки він не зможе його побороти на ринзі!

3 розповідь «Розмір XLL» 
Нао утримує його старший брат, Масайя у своїй квартирі. Мао шалено закоханий у брата, але той не розділяє його спочатку почуттів. Але після того, як вони зайнялися сексом, змінює свою думку.

4 розповідь «Бурхлива молодість» 
Такахасі і не підозрював, що зі школи в нього був закоханий однокласник, що завжди тихенько сидів у куточку…

5 розповідь «Темний клас номер шість» 
Хісаші, вчитель, таємно закоханий у Іда-семпая. Одного разу, він зрозумівщ що Ёсіда-сенсей закоханий у Іда також. Ёсіда-сенсей є ґеєм, але не наважуться нічого ні з ким робити як інші вчителі. Тому, він покликав сенсея до класу, де шантажем змусив Іда переспати з ним на очах Ёсідому… Ёсіда-сенсей приєднавсядо них. Потім Хісаші пішов, залишивши Ёсідо і Іда на одинці, пожертвувавши своїми почуттями.

6 розповідь «Глубоко всередині твої горлянки» 
Що відбувається після того, як Бару програє Косуґі у п'яному вигляді армрестлінґовий матч? Косуґі не втратив можливості, і змусив Бару, свого шефа, зробити йому мінет.

7 розповідь «І прийшла зима» 
Коротка історія, написана у формі листа.

8 розповідь «Чутки про професора»

9 розповідь «Ніч Перевертня» 
У загубленому посеред гір місті, у фентезійному світі, кожен раз, коли відбувається повнолуння, кожен повинен знайти собі пару для сексу. Така традиція його міста. Насправді, у цьому поселенні живуть і множаться перевертні. Більуш частину часу, вони живуть як перевертні, але раз на місяць в повнулуння, вони перетворюються у перевернів! В повнолуння, кожен самостійно шукає того, з ким хоче провести ніч… Тому, що перетворюючись у перевертнів, вони втрачають розум і стають хтивими божевільними тваринами.

Головний герой Ічі — має знайомого Гороку, що постійно чіпляється до нього і є дамським угідником. В день повнолуння, він знову почав залицятися до Ічі, але той хотів лишитися на самоті, і пішов за межі міста. Вночі, усі почали перетворюватися: в них виросли вушка і хвостики. Гороку почав шукати Ічі, і знайшов того за межі міста, де він самотньо займався мастурбацією. Звабив його, і зізнався, що Ічі йому давно сподобався, і вони кохалися до самого світанку.

Це містечко — рай, в якому живуть собі перевертні, нікому не заважаючи. І кожен з них нетерпінням чекає приходу повного місяця…

Персонажі 
Розповідь «Хованки»:
 Такеру — грає пасивну роль у манщі, має світле коротке волосся.
 Ванігавара — знайомий Такеру, грає активну роль у манзі, має темне волосся.

Розповідь «Паралельний Удар!!»:
 Дзін — здібний боксер, що має свого спонсора, керівника великої компанії.
 Цукамото-сан — керівник великої кампанії, залицяється до Дзіна.

Розповідь «Розмір XLL»:
 Нао — молодший брат, що живе з Масоєю, маєдовге світле волосся. Шалено закоханий у брата.
 Масайя — високий красень, має темне коротке волосся. Спочатку не поділяв почуттів брата…
 Рейка — мати братів.
 Ічіра — тато братів.

Розповідь «Бурхлива молодість»:
 Такахасі — високий красень зі світлим коротким волоссям, грає пасивну роль.
 Друг Такахасі зі школи — високий, чорноволосий, грає активну роль. Носить окуляри.

Розповідь «Темний клас номер шість»:
 Хісаші — вчитель у школі, має темне коротке волосся. Таємно закоханий у Ідо.
 Іда-сенсей — вчитель-ґей. Сильний і має довге світле волосся.
 Ёсіда-семпай — старий вчитель-ґей. Закохай таємно в Ідо. Носить окуляри.

Розповідь «Глубоко всередині твої горлянки»:
 Бару — шеф Косуґі. Має коротке темне волосся.
 Косуґі — має довґе темне волосся. Таємно закоханий у шефа.

Розповідь «І прийшла зима»: Розповідь «Чутки про професора»: Розповідь «Ніч Перевертня»:
 Ічі — світловолосий самотній перевертень (уке).
 Гороку — темноволосий популярний перевертень (семе), що постійно чіплявся до Ічі і все ж звабив його.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на «AdultManga» 
 Манґа на «manga.animea.net» 
 Манґа на «yaoichan» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику